Хассельманс () — фамилия. Известные носители:
 Хассельманс, Альфонс (1845—1912) — французский арфист и композитор.
 Хассельманс, Луис (1878—1957) — франко-американский оперный дирижёр.

См. также 
 Хассельман